Sveta Barbara je lahko: 

 Sveta Barbara - svetnica, zavetnica rudarjev
 Sv. Barbara - naselje v Občini Škofja Loka

Glej tudi 

 Cerkve svete Barbare v Sloveniji
 Santa Barbara